Karhusaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Karhusaaret (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Karhusaaret (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Karhusaaret (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Karhusaaret (ö i Lappland), Norra Lappland, 
 Karhusaaret (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar